Храдиштко може бити:

 Храдиштко (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република
 Храдиштко (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република